Mužská čtyřhra Swedish Open 2019 probíhala ve druhé polovině července 2019. Do deblové soutěže båstadského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Julio Peralta a Horacio Zeballos, jehož členové nestartovali společně. Peralta se rozhodl turnaje nezúčastnit. Spoluhráčem Zeballose se stal Federico Delbonis.

Vítězem se stal belgický pár složený ze sedmdesátého šestého hráče deblového žebříčku Sandera Gillé a padesátého osmého muže rankingu Jorana Vliegena, který ve finále za 1.48 hodiny zdolal argentinské turnajové trojky Federica Delbonise s Horaciem Zeballosem. Po dvousetovém průběhu 6–7 a 7–5 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–5]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a vybojovali první tituly na okruhu ATP Tour. Argentinci odehráli na túře ATP premiérový turnaj jako pár.

Nasazení párů 

  Roman Jebavý /  Matwé Middelkoop (semifinále)
  Marcelo Demoliner /  Nicolás Jarry (čtvrtfinále)
  Federico Delbonis /  Horacio Zeballos (finále)
  Sie Čeng-pcheng /  Christopher Rungkat (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Swedish Open 2019